Bénac puede referirse a: 

 Bénac, comuna francesa situada en Ariège.
 Bénac, comuna francesa situada en Altos Pirineos.